Lødingen (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Lødingen (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente